Friedrich Wilhelm Schütze ist der Name von:

* Friedrich Wilhelm Schütze (Bankier) (1717–1794), preußischer Hofbankier Friedrichs des Großen
 Friedrich Wilhelm Schütze (Forstwirt) (1840–1880), preußischer Forstwirt